Amorges de Cària fou sàtrapa persa de Cària.

Quan la Jònia es va revoltar, una part important de les ciutats de Cària es va afegir a la lluita i Amorges va reunir les seves forces i va morir en un combat el 498 aC. Es sospita que aquest Amorges fos el mateix Amorges que figura com a general a l'exèrcit enviat a Cària pel rei de Pèrsia Darios I el Gran quan es va iniciar la rebel·lió i que anava dirigit per un gendre del rei de nom no indicat.

Sàtrapes de Cària